Дя́тел, дя́тлы:
 Дятловые или дятлы — семейство птиц отряда дятлообразных.
 Пёстрые дятлы или дятлы — род птиц семейства дятловых.
 «Дятел» — прозвище, данное на Западе нескольким российским радиопроектам за специфические звуки в радиоэфире. См. Дуга (радиолокационная станция), Сура (проект).
 Дятел — программа-робот, «простукивающая» проиндексированный веб-сайт, чтобы определить, что он подключен к Интернету.
 Дятел () — польская комедия 1970 года.
 «Дятел» — советский бесшумный стрелково-гранатометный комплекс.
Сленговые и жаргонные значения:
 «Дятел» — разговорное название дизель-электропоезда ДТ1.
 «Дятел» — в неформальной разговорной речи: тупица и/или зануда; тот, кто «задалбывает».
 «Дятел» — стукач, на криминальном жаргоне.
 «Дятел» — пулеметчик, на армейском жаргоне взводного уровня.

Топонимы 
 Дятлы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, Велейская волость.
 Дятлы — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.
 Дятлы — деревня в Суражском сельсовете Витебской области Белоруссии.
 Дятлы — деревня в Лахвенском сельсовете Лунинецкого района Брестской области Белоруссии.

Фамилия 
 Дятел, Вера Григорьевна (род. 1984) — украинская футболистка, полузащитник.
 Дятел, Виталий Афанасьевич (1932-1996)  — советский государственный и политический деятель, председатель Магаданского областного исполнительного комитета.
 Дятел, Евгений Петрович (род.1942) — российский экономист.
 Дятел, Николай Михайлович (род. 1965) — военный лётчик.